Земной корабль () — разновидность солнечного пассивного дома, сделанного с использованием натуральных и вторичных материалов, например заполненных землёй использованных покрышек. Концепция предложена архитектором Майклом Рейнольдсом.

Концепт предполагает использование следующих 6 вещей:
 Термальный/солнечный нагрев/охлажение
 Энергия солнца и ветра
 Собственная система канализационной очистки
 Строительство из натуральных и вторичных материалов
 Сбор и длительное хранение воды
 Производство части еды для внутреннего потребления

Дом рассчитан на эксплуатацию без коммунальных сетей и услуг, а также топлива. При строительстве используется тепловой аккумулятор и естественная вентиляция для регулировки температуры. Конструкция максимально упрощена, чтобы люди без строительных навыков могли легко с ней справиться.

Ссылки 
 earthshipglobal.com

Экологическое строительство